Супереттан 2007 — 8-й сезон у Супереттан, що є другим за рівнем клубним дивізіоном (сформованим у 2000 році) у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 16 клубів. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 2007 року.

Переможцем змагань став клуб ІФК Норрчепінг. Разом із ним путівки до вищого дивізіону вибороли з другої позиції Юнгшиле СК та з третього місця ГІФ Сундсвалль.

Учасники сезону 2007 року

Турнірна таблиця

Найкращі бомбардири сезону

Див. також 
 Аллсвенскан 2007
 Кубок Швеції з футболу 2007

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
2007 у шведському спорті